Afonso I de Aragão — rei de Aragão e Navarra
Afonso II de Aragão — rei de Aragão e conde de Barcelona
Afonso III de Aragão — o Liberal, rei de Aragão
Afonso IV de Aragão — rei de Aragão e Valência
Afonso V de Aragão — rei de Aragão, Maiorca, Sicília, Valência e Nápoles

Desambiguações de história